BHP peut faire référence à :
 BHP Group, une entreprise productrice de fer, de diamants, de charbon, de pétrole et de bauxite ;
  ;
  Beverly Hills Playhouse, une école d'acteurs américaine ;
 BHP, anciennement connu sous le nom de Blackhats Paris, marque de mode française ;
 Béton hautes performances.

bhp peut faire référence à :

  (ou puissance au frein, ou puissance effective), une mesure utilisée par la norme de puissance SAE (apparentée au cheval-vapeur) ;
  (ou cheval-vapeur de chaudière), une mesure de la puissance des machines à vapeur (une mesure utilisée depuis 1876).